Ehninger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ehninger (1818–1896), württembergischer Politiker
 Gerhard Ehninger (* 1952), deutscher Mediziner
 John Whetton Ehninger (1827–1889), US-amerikanischer Maler
 Julia Ehninger (* 1987), deutsche Jazzmusikerin
 Michael Ehninger (* 1974), deutscher Musiker, Komponist und Produzent
 Theodor Ehninger (1834–1890), württembergischer Politiker